Calendario Azteca puede referirse a:

 La Piedra del Sol, un disco monolítico monumental de basalto de olivino con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y a los cultos solares, llamado informalmente Calendario Azteca.
 El Calendario Azteca de Oro, un premio entregado por la Asociación Mexicana de Prensa, Radio y Televisión (AMPRyT).
 Cualquiera de los dos calendarios mexicas, los sistemas calendáricos y de medición del tiempo en la cultura mexica, similares a los utilizados en todos los pueblos de la Mesoamérica precolombina, pero no necesariamente sincronizados con ellos.